Lit (Östersund), plaats in de Zweedse gemeente Östersund
 Lit (band), Amerikaanse rockband
 Lit (2020), Amerikaanse film uit 2020 
 Lit (Famke Louise), een lied van Famke Louise in samenwerking met LouiVos uit 2018
 Lit (The Partysquad & Equalz), een lied van The Partysquad & Equalz uit 2018
 Lit (SBMG), een lied van SMBG in samenwerking met Boef uit 2018
 Lit (Idaly & Sevn Alias), een lied van Idaly & Sevn Alias uit 2020
 Lit (Kalim), een lied van Kalim uit 2020

Lit is ook een Nederlandse achternaam. Personen met de achternaam Lit zijn:

 Nicolaas Willem Lit, een Nederlands architect